Руне Браттсвеэн (; 5 апреля 1984) — норвежский биатлонист. Чемпион мира в эстафете

Завершил карьеру в 2011/12

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в чемпионатах мира 

Чемпионат мира 2012 в Рупольдинге
Золото

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 29 ноября 2007 года в индивидуальной гонке в Контиолахти — 40 место.
 1 декабря 2007 года на том же этапе Кубка мира набрал первые очки — 9 место в спринтерской гонке.
 2 декабря 2007 года в гонке преследования занимает 5 место. На 15.03.2010 это лучший результат в личной гонке.

Общий зачёт в Кубке мира 
 2009—2010 — 116-е место (1 очко)
 2008—2009 — 73-е место (45 очков)
 2007—2008 — 23-е место (283 очка)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 

Биатлонисты Норвегии
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону